Harmel:
 Jonathan Breck Harmel (* 1965, Houston) – amerykański aktor
 Pierre (Charles José Marie) Harmel (1911–2009)